Landbund steht für:
 
 Landbund (Österreich), österreichische Partei
 Landbund (Deutschland), Zusammenschluss von Landwirten (1918 bis 1921)
 Reichslandbund, Interessenverband der deutschen Landwirtschaft (1921 bis 1933)
 Landbund, früherer Name für die Finnische Zentrumspartei